Вороной ():
 Вороной — конь вороной масти, то есть чёрного цвета.

Фамилия 
 Вороной, Георгий Феодосьевич (1868—1908) — российский математик.
 Вороной, Николай Кондратьевич (1871—1938) — украинский советский писатель и поэт, переводчик, театральный режиссёр, актёр.
 Вороной, Марк Николаевич (1904—1937) — украинский советский поэт и переводчик.
 Вороной, Юрий Юрьевич (1895—1961) — советский учёный, хирург.

См. также 
 Вороной-Волынский